Рыбако́в — русская фамилия. Женская форма — .

Известные носители

А—В 
 
 
 
 Рыбаков, Андрей Анатольевич (род. 1982) — белорусский тяжелоатлет.
 Рыбаков, Борис Александрович (1908—2001) — советский и российский археолог и историк, академик-секретарь Отделения истории АН СССР и РАН
 
  
 
 
 Рыбаков, Вячеслав Михайлович (род. 1954) — русский писатель-фантаст, переводчик и сценарист, учёный-востоковед.

Г—Я 
 Рыбаков, Григорий Михайлович (1903—1996) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор береговой службы.
 Рыбаков, Денис Валериевич (род. 1975) — российский адвокат и общественный деятель.
 Рыбаков, Евгений Николаевич (род. 1985) — российский легкоатлет.
 
 
 Рыбаков, Кирилл Николаевич (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Рыбаков, Константин Николаевич (1856—1916) — русский актёр.
 Рыбаков, Леонид Михайлович (род. 1959) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Рыбаков, Макар Андреевич (1891—1970) — русский писатель.
 Рыбаков, Максим Андреевич — белорусский футболист.
 
 Рыбаков, Моисей Александрович (1918—1943) — русский советский поэт.
 
 Рыбаков, Олег Юрьевич (род. 1962) — российский учёный-правовед, доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор МГЮУ им. О. Е. Кутафина.
 Рыбаков, Павел Павлович (1907—1989) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации (1958).
 Рыбаков, Ростислав Борисович (1938—2019) — индолог, директор Института востоковедения РАН.
 
 
 Рыбаков, Юлий Андреевич (род. 1946) — российский политический деятель, депутат.
 
 Рыбаков, Ярослав Владимирович (род. 1980) — российский легкоатлет.



Примечания